Ухов, Владимир:
 Ухов, Владимир Васильевич (1924—1996) — советский легкоатлет.
 Ухов, Владимир Дмитриевич (1912—1965) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск.